X4 puede referirse a:
 Ruhrstahl X-4, un misil filoguiado diseñado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.
 Mega Man X4, videojuego de 1997.
 Northrop X-4 Bantam, un pequeño avión de reacción de 1953.
 Atracción x4 en Dream Beach, un programa televisivo argentino.